Lucey puede referirse a: 

 Lucey, comuna francesa situada en Côte-d'Or.
 Lucey, comuna francesa situada en Meurthe y Mosela.
 Lucey, comuna francesa situada en Saboya.